En , Podgaje est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Podgaje.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 du village de Podgaje, dans le powiat de Busko ;
 du village de Podgaje, dans le powiat de Kazimierza.